Le terme potentiel peut renvoyer :
 en mathématiques à la théorie du potentiel
 en théorie des jeux, aux jeux de potentiel
 en démographie à l'accroissement d'une population, au processus de vieillissement démographique, au potentiel de vie, etc.
 en sciences physiques à la notion générale de potentiel d'un champ vectoriel mais aussi plus spécifiquement :
 en électromagnétisme, au potentiel vecteur du champ magnétique, au potentiel retardé, ainsi qu'au potentiel électrique et aux notions connexes potentiel Galvani, potentiel Volta
 aux potentiels interatomiques, notamment les potentiels empiriques suivants : potentiel de Lennard-Jones, potentiel de Morse, potentiel de Buckingham, potentiel de Stillinger-Weber, potentiel de Sutherland
 en thermodynamique aux notions de potentiel thermodynamique et de potentiel chimique
 en électrochimie aux notions de potentiel électrochimique, de pH, de potentiel mixte, de potentiel d'oxydo-réduction
 énergie potentielle, puits de potentiel, barrière de potentiel
 potentiel gravitationnel
 potentiel effectif
 potentiel d'ionisation
 potentiel de simple couche, potentiel de double couche
 potentiel de Yukawa

 en biologie-neurologie à :
 potentiel d'action
 potentiel de repos
 potentiel postsynaptique
 potentiel évoqué
 potentiel d'action cardiaque
 potentiel hydrique

 en linguistique à :
 potentiel (grammaire), un mode verbal

 dans le domaine de la presse au quotidien :
 Le Potentiel

 en littérature :
 Potentiel, une nouvelle écrite par Robert Sheckley, publiée en